LZX bezeichnet:

 die Programmiersprache von OpenLaszlo
 LZX-Algorithmus, ein verlustfreies Datenkompressionsverfahren

LZX